Bettens steht für:

 Bettens, politische Gemeinde im Distrikt Gros-de-Vaud des Kantons Waadt in der Schweiz 

Bettens ist der Familienname folgender Personen:

 Prudent Bettens (1943–2010), belgischer Fußballspieler
 Sam Bettens (* 1972), belgische Musikerin